Пионерский переулок — улица во многих населённых пунктах бывшего СССР. Название по членам детских коммунистических организаций — пионерам.

Белоруссия 
 Пионерский переулок в Борисове.
 Пионерский переулок в Бресте.
 Пионерский переулок в Молодечно.

Казахстан 
 Пионерский переулок в Петропавловске, Северо-Казахстанская область

Россия 
 Пионерский переулок в Астрахани.
 Пионерский переулок — прежнее (до 1966 г.) название улицы Новосёлов в Великом Новгороде.
 Пионерский переулок в Воронеже.
 Пионерский переулок в Иванове.
 Пионерский переулок — прежнее (до 1938 г., затем Пионерская улица) название улицы Гамида Далгата в Махачкале.
 Пионерский переулок в Минусинске.
 Пионерский переулок в Мурманске.
 Пионерский переулок в Наро-Фоминске.
 Пионерский переулок в Томске.

Украина 
 Пионерский переулок в г. Изюм

См. также 
 Пионерская улица